Die Eerste Divisie 1991/92 war die 36. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 21. August 1991 und endete am 3. Mai 1992.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 38 Saisonspiele. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Die Saison war in sechs Zeiträume unterteilt. Die sechs Staffelsieger spielten in zwei Gruppen zu je drei Teams um den Aufstieg. Die beiden Gruppensieger kämpften im Finale um das zweite Aufstiegsticket. Der Unterlegene bekam eine zweite Chance gegen den 16. der Eredivisie.

Die sechs Staffeln bestanden aus den Spieltagen 1–6, 7–12, 13–18, 19–24, 25–30 und 31–36. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch der schon qualifiziert, ging der Platz an den besten nicht qualifizierten Verein.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 2 und 4 bis 20 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger SC Heerenveen und NEC Nijmegen aus der Eredivisie, sowie TOP Oss aus dem Amateurbereich. Dordrecht '90 hatte mit SSV Schiedam aus der Eredivisie zu SVV/Dordrecht '90 fusioniert. Der FC Vlissingen wurde umbenannt in VCV Zeeland.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die sechs Staffelsieger spielten um zwei Startplätze für die folgende Saison in der Eredivisie. Die Spiele fanden zwischen dem 3. Mai und 8. Juni 1992 statt.

 Finale

|}
BVV Den Bosch stieg damit in die Eredivisie auf. Der Unterlegene bekam eine zweite Chance gegen den 16. der Eredivisie.

 Eerste Divisie/Eredivisie

|}
Damit stieg auch Go Ahead Eagles auf, FC Den Haag stieg in die Eerste Divisie ab.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1991/92